Avtryck kan syfta på:
Avtryck (skulptur) – en skulptur i Stockholms tunnelbana av Eva Ziggy Berglund
Avtryck (tidning) – en före detta medlemstidning för Grön Ungdom
 Avtryck (låt av Kent) – en låt av Kent på musikalbumet Verkligen

Se även
Fingeravtryck
Tryckteknik